O evento masculino do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 decorreu no percurso do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, a 18 de agosto. Participaram 55 homens de 31 países.

Percurso 
A competição consistiu de uma volta de natação de 1,5 km partindo da Praia de Copacabana, seguida de oito voltas de ciclismo em um circuito de 4,81 km, totalizando 38,48k m. A prova terminou com quatro voltas de 2,5 km em corrida até a linha de chegada.

Calendário 
O horário segue o fuso local (UTC−3).

Medalhistas 
Alistair Brownlee, da Grã-Bretanha, foi o campeão olímpico, tornando-se o primeiro homem a defender com sucesso a medalha de ouro, conquistada em 2012. O seu irmão mais novo, Jonathan, concluiu no segundo posto para ganhar mais uma medalha olímpica, dessa vez de prata. Já o bronze foi ganho por Henri Schoeman, primeiro sul-africano a conquistar uma medalha olímpica na modalidade.

Resultados 
Estes foram os resultados obtidos na prova:

Legenda
 Natação denota o tempo que o triatleta demorou a completar o percurso de natação;
 Ciclismo denota o tempo que o triatleta demorou a completar o percurso de ciclismo;
 Corrida denota o tempo que o triatleta demorou a completar o percurso de corrida;
 Tempo total inclui as transições entre as disciplinas (natação–ciclismo e ciclismo–corrida).

Masculino